Поте́нца (, , местн. provìngë dë Pùtenzë) — провинция в Италии, в регионе Базиликата. В этой провинции проживает порядка 390 тысяч человек.

Небольшой западный участок провинции омывается Тирренским морем. На западе провинция Потенца граничит с Кампанией (провинции Салерно и Авеллино), на севере с Апулией (провинции Фоджа, Барлетта-Андрия-Трани и Бари), на востоке с провинцией Матера и на юге с Калабрией (провинция Козенца).

География 
Площадь 6 548 км², население 384 483 (2007). В состав провинции входят 100 коммун (см. Коммуны провинции Потенца).

Крупнейшие коммуны (февраль 2007):

История 
В 272 году до н. э. провинция была подчинена римской армией. Новые правители переименовали Базиликату в Луканию.

В XI веке территория стала частью герцогства Апулия, управлявшегося в то время норманнами, а с XIII века — частью Неаполитанского королевства. В действительности в Потенце правили местные военачальники. В 1861 году провинция была включена с другими территориями в новое Итальянское королевство.

Экономика

Административное устройство

Города 
 Альбано Лукания
 Анци

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Провинции Базиликаты